Maussion ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Maussion (* 1988), französische Jazz- und Improvisationsmusikerin
 Charles Maussion (1923–2010), französischer Maler
 Ernest Louis Marie de Maussion (1817–1887), französischer Maler
 Ivan Maussion, französischer Szenenbildner
 Thomas de Maussion (1764–1839), französischer Politiker